Matuschka ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Matuschek.

Namensträger 
 Albrecht Graf Matuschka (* 1944), deutscher Vermögensverwalter
 Bernhard Graf Matuschka (1886–1966), Kolonialoffizier, Okkultist und Autor
 Franz von Matuschka (1859–1943), Geologe und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau (1938–1997), Weinlobbyist und Winzer

 Hans Graf von Matuschka (1885–1968), Verwaltungsbeamter und Konsul
 Hugo von Matuschka-Greiffenclau (1822–1898), Weingutsbesitzer zu Vollrads und Politiker
 Johannes von Matuschka (* 1974), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Mario Graf Matuschka (* 1931), deutscher Diplomat
 Michael Graf von Matuschka (1888–1944), deutscher Verwaltungsbeamter, Zentrums-Politiker und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Richard Graf Matuschka-Greiffenclau (1893–1975), deutscher Politiker
 Sophie Matuschka (* 1964), deutsche Schriftstellerin, siehe Astrid Vollenbruch

Siehe auch 
 Matuschka (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Mattuschka
 Matuschek
 Matuska

Familienname
Slawischer Personenname